— интернет-сервис, предоставляющий доступ к классическим играм для игровых консолей Nintendo Wii, Wii U и Nintendo 3DS.

В Virtual Console публикуются игры, изначально изданные для домашних и портативных консолей прошлых лет. Эти игры доступны для покупки через канал Wii Shop или Nintendo eShop. На стороне пользователя эти игры запускаются в оригинальной форме посредством эмуляции (за исключением игр Game Boy Advance, которые запускаются в 3DS напрямую).

По состоянию на 2018 год, библиотека Virtual Console содержит в себе игры, выпущенные ранее для платформ Nintendo Entertainment System, SuperNES, Game Boy, Game Boy Color, Nintendo 64, Game Boy Advance, Nintendo DS, а также Sega Master System, Genesis/Mega Drive, TurboGrafx-16 и Neo Geo AES. Также в отдельных регионах доступны другие платформы, например, Commodore 64 для Европы и Северной Америки или MSX для Японии.

С выходом Switch, Nintendo более не использует термин «Virtual Console» для обозначения сервиса для дистрибуции игр старых платформ. Часть игр для NES и SNES выпускалась через сервис Nintendo Switch Online, другие игры — через магазин Switch eShop. Игры для платформ Neo Geo и Sega выпускались в Switch eShop под серией Arcade Archives и Sega Ages соответственно. В октябре 2021 года Nintendo анонсировала расширение сервиса, добавляющее поддержку игр для Nintendo 64 и Sega Genesis.

Список поддерживаемых платформ

См. также 
 Список игр для Virtual Console
 Virtual Console (телепередача)

Примечания 

Wii
Nintendo 3DS
Wii U
Nintendo Switch
Эмуляторы